S-104, S-104 ou S.104 peut faire référence à :
 Hamlet (S.104), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 HMS Sceptre (S104), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Renfe série S-104, un train construit par Alstom et CAF.